Arenberg-Meppen steht für:

 das ehemalige Herzogtum Arenberg-Meppen
 die Arenberg-Meppen GmbH, eine Privatforst- und Grundbesitzverwaltung in Niedersachsen